Владулени има више значења:

 Владулени (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Владулени (Олт), насеље у округу Олт у Румунији